Ивица може бити:

 Ивица (Љубиње), насељено мјесто у општини Љубиње, Република Српска, БиХ
 Ивица (Бугојно), насељено мјесто у општини Бугојно, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Ивица (Кисељак), насељено мјесто у општини Кисељак, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ